Veen, van Veen och van der Veen är ett nederländska efternamn.

Personer med efternamnet

 Jan van der Veen (författare) (1600–1659), holländsk skald
 Jeroen van Veen (född 1974), nederländsk musiker
 Otto van Veen (1556–1629), nederländsk målare
 Richard Veen (1935–1997), nederländsk-svensk målare och reklamtecknare
 Stephan Veen  (född  1970), nederländsk landhockeyspelare

Nederländska efternamn